Krause se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David W. Krause
 Ernst Ludwig Krause
 Ernst Hans Ludwig Krause
 Johann Wilhelm Krause
 Kurt Krause
 Max Krause
 Rolf Harald Krause
 Werner Krause